Blair Athol kan syfta på följande platser:

Australien 

 Blair Athol, New South Wales
 Blair Athol, Queensland
 Blair Athol, South Australia, Port Adelaide Enfield, 

Robotskapade Australienförgreningar